John Brown House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Brown House (Chambersburg, Pennsylvania), NRHP-ID 70000548
 John Brown House (Providence, Rhode Island), NRHP-ID 68000007